Ефиат може да се отнася за:

 Ефиалт -древногръцки политик – 5 век пр.н.е
 Ефиат - предателят, показал на персите пътеката по време на битката при Термопилите
 Ефиалт - герой от древногръцката митология, един от 13-те гиганти.